Couzinet ist der Familienname folgender Personen:
 Fernand Couzinet (1911–1986), französischer Politiker
 René Couzinet (1904–1956), französischer Ingenieur und Flugzeugbauer